Movilă se poate referi la:
un deal mai mic și mai rotunjit, întâlnit în zonele de câmpie
numele de familie Movilă

Vezi și 
 Movila (dezambiguizare)
 Movilița (dezambiguizare)
 Movileni (dezambiguizare)